Премия «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале, телесериале или телефильме () вручается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1971 года. Ниже приведён полный список победителей и номинантов.

1971—1980

1981—1990

1991—2000

2001—2010

2011—2020

2021—2023

Ссылки 
 
 
 

Номинации кинопремии «Золотой глобус»
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам